

Pessoas
Kyle Massey
Christopher Massey
Vincent Massey

Outros
Massey Ferguson
14420 Massey

Desambiguação